Гуннар Андреевич Ууси (, 23 июня 1931, Хаапсалу — 7 августа 1981, Тарту) — эстонский советский шахматист, мастер спорта СССР (1954).

Биография 
В 1951 г. окончил среднюю школу в городе Выру. В 1956 г. окончил Московский экономический институт. Работал на заводе сельскохозяйственных машин «Выйт» в Тарту, в период с 1966 по 1972 гг. был директором завода.

Неоднократный участник полуфиналов чемпионатов СССР. Лучший результат — 5 место в 1953 г. 

Участник чемпионатов Москвы 1953, 1954 и 1956 гг. В чемпионате 1954 г. поделил 6—7 места и выполнил норму для получения звания мастера спорта СССР. 

В составе сборной Москвы бронзовый призер командного чемпионата СССР 1953 г.

Шестикратный чемпион Эстонской ССР 1958, 1959, 1963, 1966, 1979 и 1980 гг. Серебряный призер чемпионатов Эстонской ССР 1960, 1961 и 1972 гг. Бронзовый призер чемпионата Эстонской ССР 1957 г.

В составе сборной Эстонской ССР участник Спартакиад народов СССР, командных чемпионатов СССР, а также международных матчей со сборными Венгрии и Финляндии.

Победитель летних турниров в Пярну (1969 и 1973 гг.).

Участник мемориала П. П. Кереса 1981 г.

В последние годы жизни работал в шахматном клубе города Тарту.

В Тарту регулярно проводятся турниры памяти Гуннара Ууси для молодых шахматистов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Г. А. Ууси на сайте 365chess.com
 Личная карточка Г. А. Ууси на сайте OlimpBase.org

Шахматисты СССР
Шахматисты Эстонии